Кипельское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Кипельское сельское поселение — входит в Шумихинский район
 Кипельское сельское поселение — входит в Юргамышский район